Akhmad Kadyrov (1951-2004), homme politique russe, ancien président de la république de Tchétchénie,
 Ramzan Kadyrov (1976-), fils du précédent, actuel président de la république de Tchétchénie.